Зограф Захарій — болгарський живописець.
 Зограф Олександр Миколайович — російський радянський вчений-нумізмат.

 Зограф (село) — село в Болгарії.
 Зограф (гора) — гора в Болгарії.

Див. також 
 Зографу (значення)